Соединительная ветка:
 Соединительная ветка — железная дорога, имеющая соединение с путями разных направлений, боковая железнодорожная линия, примыкающая к магистральным.
 Соединительная ветка — соединительный участок линий метрополитена, использующийся для перевода составов с одной линии на другую.

См. также 
 Соединительная ветвь